Insgesamt erschienen fünf Fernsehfilme über den sprechenden Hund Willy Wuff:

 Weihnachten mit Willy Wuff (Film), deutscher Fernsehfilm von Maria Theresia Wagner (1994) 
 Alle lieben Willy Wuff (1995)
 Weihnachten mit Willy Wuff – Eine Mama für Lieschen, deutscher Fernsehfilm von Maria Theresia Wagner (1995)
 Muchas gracias, Willy Wuff (1996)
 Weihnachten mit Willy Wuff – Mama braucht einen Millionär, deutscher Fernsehfilm von Maria Theresia Wagner (1997)